Saint-Arroman, commune française du Gers
 Saint-Arroman, commune française des Hautes-Pyrénées